Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1947 se dispute à San Francisco du  au .

Margaret Osborne remporte le simple dames. En finale, elle bat Dorothy Head.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Osborne et Barbara Krase.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1947
Pacific Coast
Compétition de tennis à San Francisco
Sport aux États-Unis en 1947
Septembre 1947
Octobre 1947